Oconee County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Oconee County (Georgia)
 Oconee County (South Carolina)